Dans peut faire référence à :
 dans les arts martiaux, les dans indiquent le niveau de maîtrise ou d'expérience ;
 la dañs tro ou gavotte, famille de danses traditionnelles de Basse-Bretagne.